Claude Foreau (1903-1973), peintre français
 Henri Foreau (1866-1938), peintre français
 Nathalie Foreau (1977-), culturiste française